Adel Al Hosani – calciatore emiratino
 Rashid Abdulrahman Al Hosani – calciatore emiratino
 Tawfeeq Abdul Razzaq Al Hosani – calciatore emiratino